Pernambouc peut faire référence à :
 Pernambouc (Pernambuco en portugais), un État fédéré du Brésil situé dans la région du Nordeste ;
 Pernambouc, nom parfois donné en français à Recife, la capitale de l'État susnommé ;
 pernambouc, un arbre à bois rouge du Brésil, ou le bois de cet arbre.